

Toponyme 
Weimar désigne :

 Weimar, une ville du Land de Thuringe ;
 Weimar, une commune du Land de Hesse.

 Weimar, une ville située dans le Texas.

Autres 

La ville de Thuringe a donné son nom :
 au duché de Saxe-Weimar (1572-1809)
 au grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach (1809-1920)
 au classicisme de Weimar (fin du XIII siècle-début du XIX)
 à l'Assemblée nationale de Weimar (1919-1920)
 à la Constitution de Weimar (1919)
 à la coalition de Weimar (1919-1922)
 à la République de Weimar (1918-1933)
 au Triangle de Weimar (depuis 1991)
 au braque de Weimar